Ádám Zsigmond (1906–1962) pedagógus, gyermekváros-szervező
Ádám Zsigmond (1913–1994) pedagógus, nyelvész, költő, műfordító